Ivan Lönnberg kan avse:

 Ivan Lönnberg (arkitekt) (1882–1965)
 Ivan Lönnberg (konstnär) (1891–1918), bildkonstnär och långdistanslöpare